Khalidov (en russe : Халидов) est un patronyme dérivé du prénom Khalid, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Khalid Khalidov, karatéka ukrainien ;
  (né en 1980), pratiquant russo-polonais d'arts martiaux mixtes.

Notes et références